Вешняков, Иван Петрович (ок. 1730 — после 1797) — бригадир, вице-губернатор Саратовской и Пензенской губерний.
 Вешняков, Иван Петрович (1791—1841) — генерал-майор, гофмейстер.